Pelikanen, een familie van watervogels 
 Pelikaan (plaats), een Nederlandse buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Moerdijk
 Pelikaan (motorfiets), een historisch, Nederlands merk van bromfietsen
 Pelikaan (vliegtuig)
 Zr.Ms. Pelikaan (2006), een Nederlands fregat
 Draaiorgel de Pelikaan, een Nederlands draaiorgel, dat tegenwoordig in De Efteling staat.
 Pelikaannevel, een emissienevel in het sterrenbeeld Zwaan